Weng im Innkreis, une commune d'Autriche
 Weng im Gesäuse, une commune d'Autriche
 Weng (Bavière), une commune d'Allemagne

 Heidi Weng, une fondeuse norvégienne.
 Weng Hao un gymnaste chinois.

Voir aussi